Луста Володимир Вікторович (нар. 8 січня 1961, місто Снігурівка Миколаївської області) — український діяч.
 Луста Петро Васильович (23 квітня 1913, Дубов'язівка — 21 квітня 1945, Берлін) — Герой Радянського Союзу.